Ekdahl är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Ekdal. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
Ekdahl 2 565
 Ekdal 153
Tillsammans blir detta 2 718 personer.

Personer med efternamnet Ekdahl eller med varianter av detta namn

 Albin Ekdal (född 1989), fotbollsspelare
 Eva Ekdahl (född 1946), musiker och musikpedagog
 Fredrik B. Ekdahl (född 1971), komiker och underhållare
 Fridolf Ekdahl (1853–1937), präst
 Gunnar Ekdahl (1907–1995), konstnär
 Gustaf Ekdahl (1835–1911), handlande och politiker
 Hilmer Ekdahl (1889–1967), filmfotograf
 Inger Ekdahl (1922–2014), konstnär
 Jonna Ekdahl (född 1970), skådespelare
 Kim Ekdahl Du Rietz (född 1989), handbollsspelare
 Knut Ekdal (1877–1961), teckningslärare och målare
 Konrad Ekdahl-Askim (1910–2002), konstnär
 Lars Ekdahl (född 1949), historiker och författare
 Lennart Ekdahl (1912–2005), seglare
 Lennart Ekdal (född 1953), journalist, programledare, TV-man
 Lina Ekdahl (född 1964), poet och författare
 Lisa Ekdahl (född 1971), sångerska och låtskrivare
 Mats Ekdahl (född 1948), redaktör, författare och journalist
 Niklas Ekdal (född 1961), redaktör, författare, journalist och TV-personlighet
 Nils Johan Ekdahl (1799–1870), präst och kulturhistoriker 
 Ossian Ekdahl (1858–1932), ingenjör
 Sven Ekdahl (1917–1993), konstnär och teckningslärare
 Thorwald Ekdahl (1888–1966), folkskollärare och politiker, socialdemokrat
 Wilhelm Ekdahl (1853–1924), svensk militär verksam i Chile

Se även
 Ekdal (TV-program)
 Vildanden, skådespel av Henrik Ibsen, där huvudpersonerna har efternamnet Ekdal

Källor

Svenska efternamn